Le pacifisme a toujours trouvé un grand écho dans la réflexion et l’action communiste depuis ses origines. Ainsi, le mouvement Amsterdam Pleyel dans les années 1930 préfigure-t-il le mouvement pacifiste communiste d’après-guerre.

En partie issu de la Résistance française (le futur Mouvement de la paix français), en partie du rassemblement d’intellectuels contre l’arme atomique (le futur Conseil mondial de la paix), le Mouvement mondial des partisans de la paix (expression générique globale) sera rapidement contrôlé par le mouvement communiste international (Kominform).

Dès lors, tout le problème du Mouvement s’exprime à travers une dialectique contraignante : tenter de créer un mouvement de masse mondial universel, mais également soutenir la politique étrangère soviétique. Il semble que plus le temps passera, plus la balance penchera vers ce second objectif, ce qui mettra en contradiction le Mouvement avec sa doctrine initiale à but pacifiste.

Ainsi, si l'appel de Stockholm de 1950 (contre l'utilisation de la bombe atomique) est un vrai succès, le Mouvement ne condamnera jamais les expériences atomiques soviétiques.

Voir aussi 
 Conseil mondial de la paix
 Mouvement de la paix

Histoire du nucléaire
Association ou organisme pacifiste
Organisation communiste
Guerre froide